Rudersdal kan henvise til flere artikler:

 Rudersdal Kommune – en kommune i Region Hovedstaden
 Rudersdal (Rudersdal Kommune) – en bydel i Holte
 Rudersdal Provsti – et provsti i Helsingør Stift
 Rudersdal Kro – en nedlagt kro i Holte